Шукавка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.

Административный центр Шукавского сельского поселения.

История 
Село образовано однодворцами в середине XVIII в. По воспоминаниям старожилов (их сведения записаны в 80-е гг. XIX в.), население Шукавки состояло из крестьян разных мест, о чём свидетельствуют другие названия месту поселения (Новопокровское, Тамбовская Маза, Сухая Хворостань). В 1782 г. в Шукавке проживало 299 ревизских душ. В 1787 стало селом после постройки первой Покровской деревянной церкви. В 1807 году на 78 дворов было 873 жителя, из них 430 мужчин и 443 женщины. В 1816 году на 73 двора было 565 жителей, из них 270 мужчин и 295 женщин. В 1835 году на 59 дворов было 750 жителей, из них 358 мужчин и 392 женщины. В 1850 году на 59 дворов уже 927 жителей, из них 441 мужчин и 486 женщин. В 1857 году на 66 дворов насчитывалось 1080 жителей, из них 518 мужчин и 562 женщины.

В 1860-е годы, из-за недостатка в земельных угодьях, переселенцами из Шукавки были основаны Шукавские выселки в Бобровском уезде.

География

Улицы 
 ул. Калинина,
 ул. Ленина,
 ул. Мира,
 ул. Советская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района